

Biografia
Inizia la sua carriera militare con la formazione professionale presso l'Accademia Militare di Modena dal 1971 al 1973.
Dal 1973 al 1975 frequenta la Scuola di Applicazione di Torino, terminando così l'iter formativo per gli Ufficiali dell'Esercito Italiano con il 153º corso.
Successivamente presso la Scuola di guerra dell'esercito di Civitavecchia, frequenta il corso di Stato Maggiore e il Corso Superiore di Stato Maggiore.
Nel 1995 entra nella US Army War College della Pennsylvania fino al 1996.
Il 15 ottobre 2010 assume l'incarico di comandante del Comando militare autonomo "Sardegna", succedendo al Gen.Div. Sandro Santroni
Il 4 settembre del 2015 termina la sua carriera militare.

Incarichi di Comando
 Batteria di Artiglieria presso il 13º gruppo Magliana a Civitavecchia;
 11º Gruppo Artiglieria a Persano;
 Distretto Militare di Firenze;
 Comando Brigata Artiglieria a Portogruaro (2003-2004);
 Comando militare autonomo "Sardegna" a Cagliari (ottobre 2010-settembre 2015).

Altri incarichi
È stato capo della seconda sezione dell'Ufficio Impiego del Personale dello Stato maggiore dell'Esercito a Roma, ha prestato servizio presso l'Ufficio del Segretario generale della difesa a Roma, è stato dunque Capo di stato maggiore della Regione Militare Centrale a Firenze e Generale Coordinatore dell'Ispettorato per il Reclutamento a Roma.

Missioni all'estero
A Washington dal 1998 fino al 2001, è stato Addetto Militare  presso l'Ambasciata Italiana, e in Albania, presso il Comando Nato, tra febbraio e agosto 2003, ha ricevuto l'incarico di Senior Military Representative. Il 28 ottobre 2004 ha assunto l'incarico di Vice Comandante della Divisione Multinazionale sud-est a Bassora, Iraq.

Impiego attuale
Congedato.

Decorazioni

Note

Voci correlate
Esercito Italiano
Comando militare autonomo "Sardegna"
Distintivi dell'esercito italiano
Medaglie, decorazioni e ordini cavallereschi italiani